В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Флоренсія Лабат і Алексія Дешом виграли титул, у фіналі перемігши пару Аманда Кетцер і Вілтруд Пробст 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

 Флоренсія Лабат /  Алексія Дешом (чемпіонки)
 Аманда Кетцер /  Вілтруд Пробст (фінал)

 Беттіна Фулько /  Ніколе Ягерман (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні /  Мануела Малєєва (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open